Il singolare del Cincinnati Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Brad Gilbert era il detentore del titolo, ma Stefan Edberg lo ha battuto in finale 6–1, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
Cincinnati Open 1990